Ferdinand Nagel ist der Name folgender Personen: